Sigamary Diarra (ur. 10 stycznia 1984 w Villepinte) – malijski piłkarz grający na pozycji prawego napastnika.

Kariera klubowa 
Piłkarską karierę rozpoczął w zespole SM Caen. Następnie występował w zespołach FC Sochaux, Stade Lavallois oraz FC Tours. 27 czerwca 2009 roku podpisał 3–letni kontrakt z pierwszoligowym FC Lorient.

29 czerwca 2012 roku podpisał 2–letni kontrakt z pierwszoligowym AC Ajaccio.

Stan na: koniec sezonu 2017/2018.

Bibliografia 
 
 
 
 

Reprezentanci Mali w piłce nożnej
Francuzi pochodzenia malijskiego
Piłkarze SM Caen
Piłkarze FC Sochaux-Montbéliard
Piłkarze Stade Lavallois
Piłkarze Tours FC
Piłkarze FC Lorient
Piłkarze AC Ajaccio
Piłkarze Valenciennes FC
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2013
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2015
Urodzeni w 1984
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004